Niederlangenau steht für:
 Niederlangenau (Erzgeb.), siehe Langenau (Brand-Erbisdorf), Ortsteil von Brand-Erbisdorf, Sachsen, Deutschland
 Niederlangenau bei Görlitz, Dłużyna Dolna, Ortschaft von Pieńsk, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Niederlangenau, Kreis Habelschwerdt, Długopole Dolne, Dorf der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Nieder Langenau, Dolní Lánov, Gemeinde im Okres Trutnov (Trautenau), Tschechien